Jesús Franco Manera (Madrid, 1930 - Màlaga, 2013), cineasta espanyol
 Jesús Franco i Escribano (Logronyo, 1928 - Banyoles, 2017), sacerdot espanyol